Микояновский район:

Россия 
 Микояновский район — район города Астрахани, существовал до 1956 года
 Микояновский район — район Карачаевской АО в 1938—1943 годах.
 Микояновский район — район Курской и Белгородской областей в 1935—1958 годах.
 Микояновский район — название Октябрьского района Мурманска до 1957 года.
 Микояновский район — прежнее (1937—1957) название Октябрьского района Ханты-Мансийского АО.

Армения 
 Микояновский район — прежнее название Ехегнадзорского района (1935—1957).
 Микояновский район — бывший район Еревана, в 1957 году переименован в имени 26 Комиссаров.

Примечания